Нунцианте () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Нунцианте, Алессандро (1815—1881) — итальянский генерал.
 Нунцианте, Вито (1775—1836) — итальянский генерал.
 Нунцианте, Дженнаро (род. 1963) — итальянский режиссёр, сценарист.